Фігаро — персонаж французького драматурга П'єра Бомарше.
 Ле Фігаро — французька щоденна газета.

Див. також 
 Фігарі